Ясми́н Ла́ндер (; ) — датская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе женской команды Дании участница  (заняли девятое место),  (чемпионы Европы в ). В составе смешанной команды Дании участница  (заняли пятое место). В составе смешанной парной команды Дании участница  (заняли двенадцатое место), . В составе юниорской сборной Дании участница  (заняли шестое место), четырёхкратная .

Достижения 
 : золото ().
 : золото (2023), серебро (2022).
 : золото (2017, 2018, 2019, 2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Lander, Jasmin | Nordic Junior Curling Tour
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Дании по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Тренеры по кёрлингу Дании